Назарба́й Кады́рович Бли́ев (род. 15 сентября 1935, пос. Жаркамыс, Байганинский район, Актюбинская область, Казакская АССР, РСФСР) — казахстанский математик, специалист в области теории обобщенных аналитических функций, краевых задач математической физики и сингулярных интегральных уравнений, академик НАН РК.

Биография 
Родился 15 сентября 1935 года в посёлке Жаркамыс Байганинского района Актюбинской области.

В 1952 году поступил на математическое отделение физико-математического факультета КазГУ им. С. М. Кирова (ныне КазНУ им. аль-Фараби), который окончил в 1957 году. Затем до 1960 года работал преподавателем в Гурьевском пединституте.

В 1960 году поступил в аспирантуру Математического института АН СССР. В 1965 году защитил кандидатскую диссертацию «О существовании аналитических решений у вырождающихся эллиптических систем в окрестности точки вырождения».

С 1963 года научная деятельность связана с Институтом математики и механики Академии Наук Казахской ССР. В 1988—2000 годы директор Института математики.

В 1979 году защитил докторскую диссертацию в МИАН СССР на тему «Эллиптические системы первого порядка на плоскости в дробных пространствах и краевые задачи»

Среди его прямых учеников — 22 кандидата и 3 доктора наук.

В 1985 году Блиев получил звание профессора, В 1989 году избран членом-корреспондентом АН Казахской ССР, а в 2003 году становится академиком НАН РК. В 1998 году присвоено почётное звание «Заслуженный деятель науки и техники РК», в 1999 году удостоен Международной премии Хорезми первой степени.

Награждён Почётной грамотой Верховного Совета КазССР (1976), медалью «10 лет Независимости Республики Казахстан» (2001), Орденом "Курмет" (2015).

Научные труды 
Опубликовал более 120 научных работ. В их числе:
 монография «Обобщённые аналитические функции в дробных пространствах» (Алма-Ата, Наука, 1985), которая была переиздана в международной серии «Питмановские монографии и исследования по теоретической и прикладной математике» на английском языке «Generalized analytic functions in fractional Spaces» (USA, Addison Wesley Longman inc., 1997).

Ссылки 
 интервью академика «Казахстанской правде» 2005 г.
 Энциклопедический справочник. – Алматы, 2016. – 186 с.

Персоналии по алфавиту
Математики Казахстана
Академики НАН Казахстана
Родившиеся 15 сентября
Родившиеся в 1935 году
Родившиеся в Байганинском районе
Математики по алфавиту
Выпускники Казахского национального университета имени аль-Фараби
Преподаватели вузов Казахстана